Esperstedt ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil Esperstedt der Gemeinde Obhausen im Saalekreis, Sachsen-Anhalt, siehe Esperstedt (Obhausen)
 Ortsteil Esperstedt der Stadt Bad Frankenhausen/Kyffhäuser im Kyffhäuserkreis, Thüringen, siehe Esperstedt (Bad Frankenhausen)

Esperstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Esperstedt (1785–1861), deutsche Theaterschauspielerin
 Johann Friedrich Esperstedt (1783–1861), deutscher Hoftheaterbeamter